Arkan steht für:
 arkan, Adjektiv (zu  = ‚Geheimnis‘) ‚geheim haltend‘, siehe Arkanisierung
 ein altes Längenmaß, siehe Arkan (Einheit)

Personen:
 Arkan, Spitzname von Željko Ražnatović, paramilitärischer Anführer

Siehe auch:
 Arkanist, im 18. und 19. Jahrhundert ein Chemiker in der Porzellanherstellung, die damals Staatsgeheimnis war
 Arkanprinzip – der Grundsatz, Kultbräuche und Rituale nur einem Kreis von Eingeweihten zugänglich zu machen und sie vor der Öffentlichkeit geheim zu halten
 Arkanpolitik – Politik, die sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit abspielt; siehe Geheimpolitik
 Arkana (Begriffsklärung)
 Arcana (Begriffsklärung)
 Arcanum (Begriffsklärung)
 Arcan